Canaletto to przydomek dwóch malarzy okresu rokoka:
 Giovanni Antonio Canal
 oraz jego siostrzeniec Bernardo Bellotto pseudonim Canaletto.